Le vol 1285 Arrow Air est un un vol charter international, assurait par un McDonnell Douglas DC-8-63CF, numéro N950JW, transportant des troupes américaines, principalement de la  aéroportée ayant accompli une mission de six mois au sein de la Force multinationale et observateurs au Sinaï, de l'aéroport international du Caire vers leur base de Fort Campbell, dans le Kentucky, via Cologne et Gander (Terre-Neuve). 

Le matin du , peu après son décollage de l'aéroport international de Gander, l'avion a décroché, s'est écrasé et a pris feu à moins d'un kilomètre de la piste d'envol, non loin du lac de Gander tuant les  et  d'équipage qui étaient à bord.

Causes de l'accident

Théorie du givrage 
L'enquête fut confiée au Bureau de la sécurité des transports (BST) canadien qui conclut que la cause probable de l'accident était dû à une forte trainée inattendue et des difficultés à prendre de l'altitude, principalement à cause du givrage des bords et des surfaces des ailes. C'est l'opinion majoritaire des enquêteurs.

Théorie de l'attentat 
Quatre des enquêteurs du BST publièrent une opinion minoritaire indiquant que rien ne prouvait que le givrage était à l'origine de l'accident et indiquèrent qu'il avait pu être causé par une explosion à bord, d'origine inconnue, avant l'impact. Quatre jours après la catastrophe, un groupe islamiste a revendiqué l'attentat depuis Beyrouth.  

236 des  étaient des soldats de l'armée américaine qui rentraient d'Égypte, où ils exerçaient une mission de maintien de la paix entre l'Égypte et Israël, faisant ainsi appliquer les accords de Camp David.

Un enquêteur mandaté par les assurances, ancien ingénieur de la NASA, a découvert un trou dans le fuselage dont le métal était retourné de l’intérieur vers l’extérieur, preuve d’une explosion venant de l’intérieur du fuselage. De plus, il a découvert que les traces d’explosifs recherchés par les analyses des enquêteurs n’incluaient pas les explosifs puissants de type Semtex. 
En conclusion, il indiquait que la thèse de l’attentat ne pouvait être exclue. 

La cour suprême du Canada a conclu qu’aucune des deux thèses (accident ou attentat) ne pouvait être prouvée de manière définitive.

Conclusion 
C'est la plus grande catastrophe aérienne au Canada avec .

Équipage 
 Le commandant de bord : John Griffin (),  de vol, dont  sur Douglas DC-8.
 Le copilote : John Connolly (),  de vol, dont 918 sur Douglas DC-8.
 Le mécanicien de vol : Michael « Mike » Fowler (),  de vol, dont  sur Douglas DC-8.
 Personnel de cabine : cinq personnes.

Médias 

L'accident a fait l'objet d'un épisode dans la série télé Air Crash nommé « Accident controversé » (saison 11 - épisode 3).

Galerie

Articles connexes 
 Listes des catastrophes aériennes par nombres de victimes
 Chronologie de catastrophes aériennes

Liens externes 
  Rapport final de l'accident (Archive) - Canadian Aviation Safety Board
  Opinion dissidente (Archive) - Canadian Aviation Safety Board

Références 

Arrow Air 1285
Accident ou incident aérien d'Arrow Air 
Arrow Air 1285
Arrow Air 1285
Transport à Terre-Neuve-et-Labrador
1985 au Canada
Décembre 1985
101e division aéroportée
Histoire de l'United States Army